Jean-Claude Vuithier ist der Name folgender Personen:

* Jean-Claude Vuithier (Segler, 1951) (Jean-Claude Vuithier senior; * 1951), Schweizer Segler 
 Jean-Claude Vuithier (Segler, 1968) (Jean-Claude Vuithier junoir; * 1968), Schweizer Segler